

Geografia

Austria 
 Zell – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land
 Zell am Moos – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Zell am Pettenfirst – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck
 Zell am See – powiat  w kraju związkowym Salzburg 
 Zell am See – miasto w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Zell am Ziller – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz
 Zell an der Pram – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding
 Bad Zell – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Zell – gmina w Bawarii, w powiecie Cham
 Zell am Harmersbach – miasto w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Ortenau
 Zell am Harmersbach – wspólnota administracyjna w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Ortenau
 Zell am Main – gmina targowa w Bawarii, w powiecie Würzburg
 Zell im Fichtelgebirge – gmina targowa w Bawarii, w powiecie Hof
 Zell im Wiesental – miasto w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Lörrach
 Zell im Wiesental – wspólnota administracyjna w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Lörrach
 Zell unter Aichelberg – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Göppingen
 Zell (Mosel) – miasto w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Cochem-Zell
 Zell (Mosel) – gmina związkowa w Nadrenii-Palatynacie, w powiecie Cochem-Zell

Osoby 
 Franz Zell – niemiecki architekt
 Sam Zell – amerykański przedsiębiorca

Zobacz też 
 Cell
 Cochem-Zell